Спасский уезд — название нескольких уездов (исторических административных единиц в составе губерний и областей) Российской империи и первых лет РСФСР.

 Спасский уезд — уезд Казанской губернии
 Спасский уезд — уезд Приморской губернии
 Спасский уезд — уезд Рязанской губернии
 Спасский уезд — уезд Тамбовской губернии